Le Salaire du péché (La peccatrice), film italien d'Amleto Palermi sorti en 1940 ;
 Le Salaire du péché, film français de Denys de La Patellière sorti en 1956.